Wefald ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wefald (* 1978), norwegischer Kanute
 Knud Wefald (1869–1936), US-amerikanischer Politiker
 Robert Wefald (* 1942), US-amerikanischer Jurist und Politiker